Drosophila melanica är en artgrupp inom släktet Drosophila och undersläktet Drosophila. Artgruppen består av 13 arter.

Arter inom artgruppen 
 Drosophila afer
 Drosophila colorata
 Drosophila denruoi
 Drosophila euronotus
 Drosophila melanica
 Drosophila melanissima
 Drosophila melanura
 Drosophila micromelanica
 Drosophila moriwakii
 Drosophila nigromelanica
 Drosophila paramelanica
 Drosophila pengi
 Drosophila tsigana

Släktskap 
Nedan följer ett hypotetiskt släktträd baserat på studier av några av arternas polytena band.

Källor 

Daggflugor
m